Plaats in Indonesië
 Timbang Lawan (Bohorok), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Timbang Lawan (Namo Rambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra